Тит Юний Монтан () — римский политический деятель второй половины I века.
                                              
Монтан происходил из малоазиатского города Александрия Троадская из Арниенской трибы. Его отца звали Гай. Монтан начал свою карьеру в качестве монетного триумвира. Затем он последовательно находился на постах военного трибуна V Македонского легиона, квестора в провинции Вифиния и Понт, народного трибуна и претора. После этого Монтан был проконсулом Сицилии. С мая по июнь 81 года он занимал должность консула-суффекта.

Литература 
 Der Neue Pauly. — , 1999. — Bd. 6. — S. 68.

Юнии
Квесторы
Преторы
Народные трибуны
Военные трибуны
Проконсулы Сицилии